propen, 
 cyklopropan,